Kohäsion oder Zusammenhalt steht für:

 Kohäsion (Chemie), Bindungskräfte zwischen Atomen bzw. Molekülen
 Kohäsion (Bodenmechanik), Haftfestigkeit bindiger Böden
 Kohäsion (Biologie), genetischer Zusammenhalt von Individuen einer Art
 Kohäsion (Verhalten), Ausrichtung einzelner Tiere in einem Schwarm zu den Nachbarindividuen
 Kohäsion (Informatik), Qualitätsmerkmal in der objektorientierten Programmierung
 Kohäsion (Linguistik), formaler Zusammenhalt eines Textes
 Gruppenkohäsion, innerer Zusammenhalt einer sozialen Gruppe
 Kohäsionspolitik, die Regionalpolitik der Europäischen Union für den Zusammenhalt zwischen einzelnen Staaten und Regionen

Siehe auch:
 Kohäsionsregion
 Solidarität, Zusammenhalt zwischen Personen und Gruppen
 Cohesine, Proteinkomplexe
 Kohärenz